Hauptstaatsarchiv steht für:

 Hauptstaatsarchiv Dresden 	
 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, siehe Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Rheinland
 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (Gebäude)
 Hauptstaatsarchiv Hannover	
 Hauptstaatsarchiv München	
 Hauptstaatsarchiv Stuttgart	
 Hauptstaatsarchiv Weimar
 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden

Siehe auch:
 Landeshauptarchiv
 Staatsarchiv